Perry Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Perry Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Perry Lake, Ontario, sjö,